Asura kan henvise til flere artikler:
 Asura – (arabisk: عاشوراء) en religiøs helligdag indenfor islam.
 Asura – (sanskrit: असुर) betegnelse for en gruppe af guddomme indenfor hinduisme og buddhisme.